Grabiec – gatunek ptaka z rodziny cudowronek

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Grabiec – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Grabiec – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Szczekociny

Integralne części wsi w Polsce 
 Grabiec – przysiółek wsi Janki w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Grabiec – część wsi Turze Pole w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Grabiec – część wsi Jasionów w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Grabiec – część wsi Chotowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Grabiec – część wsi Głowaczowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Grabiec– część wsi Bardo w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków